Gustaf Ribbing kan syfta på bland andra:

 Gustaf Ribbing (landshövding)
 Gustaf Ribbing (arkivarie)
 Gustaf Ribbing (jurist)